IVA, Iva och iva kan syfta på:

 IVA – en svensk kunglig akademi, se Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
 IVA – en vårdnivå som innebär avancerad diagnostik, behandling och övervakning av allvarligt skadade, se Intensivvårdsavdelning
 IVA – en ärftlig ämnesomsättningssjukdom, se Isovaleriansyrauri
 Iva (namn) – ett namn